Balclutha bezeichnet
 Balclutha, Stadt in Neuseeland
 Balclutha (Schiff), Segelschiff
 Balclutha (Gattung), eine Gattung von Heuschrecken in der Subfamilie Deltocephalinae